Jeon Hye-jin – attrice sudcoreana nata nel 1976
 Jeon Hye-jin – attrice sudcoreana nata nel 1988